Ridgewood peut faire référence à:

 Ridgewood (New Jersey)
  en Australie
 
 Ridgewood (Queens)
 Ridgewood Heights en Californie